

Lieux 

 en Californie dans le comté de Los Angeles :
 Lakewood, station du métro de Los Angeles;
 Lakewood, ville,
 Lakewood Park,  endroit,
 Lakewood,  "census-designated place" dans le Comté de Sumter en Caroline du Sud,
 Lakewood, ville du comté de Jefferson, dans le Colorado,
 Lakewood Park,   "census-designated place" dans le Comté de Saint Lucie en Floride,
 dans l'Illinois :
 Lakewood,  village dans le comté de McHenry,
 Lakewood Shores,   "census-designated place" dans le Comté de Will,
 Lakewood Club,  village dans le Comté de Muskegon dans le Michigan,
 Lakewood,  agglomération dans le Comté d'Ocean dans le New Jersey,
 Beth Medrash Govoha, connue aussi sous le nom de Lakewood yeshiva,
 Lakewood,  village dans le Comté de Chautauqua dans l'État de New York,
 Lakewood,  grande ville située dans le Comté de Cuyahoga, et faisant partie de l'aire métropolitaine du grand Cleveland,
 Lakewood,  ville dans le Comté de Davidson dans le Tennessee,
 au Texas :
 Lakewood, banlieue à l'est de Dallas,
 Lakewood,  banlieue de Houston,
 Lakewood Church, une église de  places,
 Lakewood Village, ville dans le Comté de Denton,
 dans l'État de Washington :
 Lakewood,  ville dans le Comté de Pierce,
 Lakewood Playhouse, théâtre,
 North Lakewood,   communauté dans le Comté de Snohomish,
 Lakewood,  ville dans le Comté d'Oconto dans le Wisconsin,
Lakewood (Philippines)

Autre 
 Lakewood est une marque de guitares.

Homonymie de localités aux États-Unis